Jesse Gelsinger (1981-1999), malade souffrant d’une maladie génétique rare, premier mort des thérapies géniques ;
 Pat Gelsinger, dirigeant d'entreprise américain, PDG d'Intel depuis .